Jogos de Atenas pode se referir às duas edições dos Jogos Olímpicos realizadas na capital grega de Atenas:

 Jogos Olímpicos de Verão de 1896
 Jogos Olímpicos de Verão de 2004

Desambiguação